Prist Leão, nome artístico de Priscila de Lucena Leão (São Paulo, ) é uma cantora brasileira. Lançou seu álbum de estreia em 2004, com destaque para a faixa "Você é Dez", composta por Djalma Teixeira.

Cantores do estado de São Paulo
Naturais da cidade de São Paulo